Хо́вард Дуэ́йн Доро́у (, р. 22 августа 1973, Орландо) — американский музыкант, певец, участник группы Backstreet Boys. Хауи выпустил сольный альбом Back to Me в 2011 году.

Биография

Детство 
Хауи родился в семье пуэрториканки  и американца ирландского происхождения  в городе Орландо, США. Он — самый младший ребёнок в семье. У певца 3 сестры — (Энджел, Кэролайн (умерла в 1998 году), Полианна) и брат Джон. Отец Хауи скончался 22 июня 2008 года от осложнений, вызванных раком мозга и легких.

В 6 лет Дороу принял участие в спектакле по книге «Удивительный волшебник из страны Оз». Он начал заниматься пением в хоре католической церкви и играть роли в театральных постановках. В 1987 году прошёл кастинг в группу Менудо, но ему было отказано из-за плохого знания испанского языка. Дороу окончил школу Edgewater high school в городе Орландо в 1991 году. Он учился в одном колледже с участником группы ’N Sync Крисом Киркпатриком. В юности Хауи участвовал во многих кастингах и прослушиваниях, на которых он познакомился и сдружился с будущими участниками Backstreet Boys Ником Картером и Эй Джей Маклином. В мае 1992 года из объявления в местной газете стало известно о кастинге молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет в вокальную группу. Трое друзей стали первыми участниками группы, к ним присоединились профессиональный танцор и актёр Кевин Ричардсон и Брайан Литтрелл, двоюродный брат Кевинa из Кентукки.

Backstreet Boys 
С 1993 года является участником группы Backstreet Boys. В начале карьеры группа выступала везде на небольших концертных площадках, в школах и в торговых центрах. В 1994 году они подписали контракт с Jive Records. Группа стала набирать популярность в европейских странах, начиная с Германии, и отправилась в тур в поддержку своего дебютного альбома. Альбом постепенно поднялся в первую десятку чартов в большинстве стран, его продажи составляли около 8 млн. экземпляров.
Группа выпустила свой второй альбом «Backstreet’s Back», параллельно выпустив свой дебютный альбом в США, который представлял собой компиляцию их международного дебютного альбома и «Backstreet’s Back». Альбом поднялся на 4 строчку чарта Billboard 200, его продажи составили около 11 млн экземпляров. В то же время «Backstreet’s Back» стал ещё более популярным, чем их дебютный альбом, и стартовал на вершине многих чартов. В 1998 году группа продолжила свои гастроли. Альбом «Millennium» был выпущен в мае 1998 года. Он занял первое место в хит-параде многих стран и стал одним из самых успешных альбомов в истории современной музыки. Первый сингл со следующего альбома «Black & Blue» под названием «Shape of My Heart» был выпущен в радиоэфир 3 октября. «Black & Blue» поставил рекорд с продажами в 1,59 млн экземпляров в первую неделю, это сделало Backstreet Boys первыми музыкантами, у которых несколько альбомов подряд по продажам превысило миллион экземпляров. Группа выпустила сборник хитов и объявила о перерыве в карьере. В 2003 году Backstreet Boys воссоединились. Новый альбом «Never Gone» вышел в 2005 году. В 2007 году группу покинул Кевин Ричардсон. После его ухода Хауи перешло большинство партий бывшего партнера по группе, несмотря на разные звуковые диапазоны. Став квартетом, группа выпустила альбомы «Unbreakable» (2007) и «This Is Us» (2009). В конечном счете группа стала одной из самых успешных в истории музыки с продажами более 130 млн. экземпляров. В 2011 году Backstreet Boys отправились в совместный тур с группой New Kids on the Block. В данный момент группа в оригинальном составе записывает новый альбом, посвященный 20-летию группы.

Хауи — контрате́нор и обладатель уникального фальцета. Обычно Дороу поет самым высоким голосом в припевах и заметен как один из основополагающих голосов в балладах группы, где он поет медленные по темпу партии («I want it that way», «Drowning», «The answer to our life», «Show me the meaning of being lonely»).

Сольная карьера 
Во время тура Backstreet Boys «Unbreakable Tour» Дороу выступал на сцене с сольной песней «She’s like the sun». В 2008 году Хауи записал дуэт совместно с филиппинской певицей Сарой Джеронимо. Песня «I’ll be there» стала первым синглом с нового альбома певицы «Just Me». Спустя месяц после релиза альбом стал платиновым. 9 ноября 2011 года Хауи выпустил дебютный сольный альбом «Back to Me». Первый сингл с альбома «100» был замечен в Канаде и добился некоторого успеха на радио. В ноябре 2011 Хауи выступал на разогреве у Бритни Спирс во время её Femme Fatale Tour в Южной Америке. 13 марта 2012 года Дороу выпустил концертный мини-альбом «Live From Toronto».

Другие проекты 
В 1997 Хауи с братом Джоном основал компанию Sweet D, которая занимается строительством недвижимости. Он основал продюсерскую компанию Howie Dorough Music. С 2006 года Хауи является продюсером певца Джорджа Нозука. Хауи совместно со своим партнером Си Джеем () из группы 3Deep открыл компанию Three Street Management. С января 2009 года компания выступает менеджером поп/R&B исполнителя Дэна Талевски, ставшего известным через сайт Youtube. Хауи также является менеджером групп NMD (No More Drama) и Neverest.

В 2009 году Дороу написал историю для книги из серии сборников коротких новелл «Куриный бульон для души». В книге «Куриный бульон для души: История создания песни» Хауи рассказал о событиях, вдохновивших его на написание песни «What makes you different (makes you beautiful)», которая была записана Backstreet Boys и позже использована для саундтрека к фильму «Дневники принцессы».

Благотворительность 
В 1998 году в возрасте 38 лет сестра Хауи — Кэролайн Дороу-Кокран () умерла от системной красной волчанки. По прошествии некоторого времени Дороу основал благотворительную организацию Dorough Lupus Foundation, которая занимается информированием о болезни, помощью, в том числе и финансовой, больным волчанкой и исследованиями в этой области. В 2007 году Хауи получил награду «Сияющая Звезда» () журнала StarShine Magazine за свою работу с Dorough Lupus Foundation.

В июне 2008 года певец совместно с маркой бижутерии Rock Your Religion создал кулон, названный в его честь («The Howie Pendant by Rock Your Religion»). Средства от его продажи пойдут в поддержку фонда.

Личная жизнь 
16 августа 2007 года Хауи объявил о помолвке со своей девушкой Ли Бониелло (), брокером по операциям с недвижимостью. Они начали встречаться в 2000 году, когда Ли работала веб-мастером официального сайта Backstreet Boys. Свадьба состоялась 8 декабря 2007 года в городе Орландо. Их первенец, Джеймс Хоук Дороу () был рожден 6 мая 2009 года. В августе 2012 года стало известно, что пара ожидает второго сына. Холден Джон Дороу родился 16 февраля 2013 года.

Дискография 
 См. также Дискография Backstreet Boys

Альбомы

Синглы

Сотрудничество 
 «Show me what you got» — с корейской певицей BoA.
 «It still matters» () — с японской группой Gospellers, сингл выпущен 17 октября 2007 года.
 «I’ll be there» — с филиппинской певицей Сарой Джеронимо, сингл выпущен 28 сентября 2008 года.
 «Worth Fighting For» — с японским певцом Shirota Yu, сингл выпущен 22 февраля 2012 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт группы Backstreet Boys
 Хауи Дороу на сайте лейбла Avex Group
 Сайт благотворительного фонда Dorough Lupus Foundation 
 
  
 

Музыканты Backstreet Boys
Поп-музыканты США
Певцы и певицы США
Контратеноры
Родившиеся в Орландо
Иммигрировавшие в США из Ирландии